GNT est un sigle qui peut signifier :
 graves non traitées ;
 Génération nouvelles technologies ;
 Générale nancéienne de travaux ;
 Grand National du trot ;
 Globosat News Television, une télévision brésilienne.